O Campeonato Carioca de Futebol de 1938 foi a 39ª edição dessa competição. 

O Fluminense conquistou com este título o segundo tricampeonato de sua história no torneio, não considerando o contido na campanha do tetracampeonato (1906-09) e o seu 12º título na competição.

O campeonato foi disputado por pontos corridos, todos jogando entre si sem finais programadas.

Classificação final

Jogo do título 

FLUMINENSE 2 x 2 AMÉRICA

 Local: Estádio de Laranjeiras.
 Data: 30/12/1938.
 Árbitro: Carlos de Oliveira Monteiro.
 Renda: 61:380$000
 Público: 12.100 pagantes
 FFC: Batatais; Guimarães e Machado; Bioró, Santamaria e Orozimbo; Vicente, Romeu, Sandro, Tim e Hércules. Técnico: Carlos Nascimento (Ondino Viera ficou acompanhando na Tribuna Social e Nascimento no campo).
 AFC: Tadeu; Della Torre e Badu; Possato, Og e Alcebíades; Bugueyro, Hortêncio, Plácido, Carola (Lacínio) e Pirica. Técnico: Tito Rodrigues
 Gols: Tim 30', Sandro 58', Plácido 65' e Perica 72'.
  Obs: O livro Fluminense Football Club, História, Conquistas e Glórias no Futebol, atribui o segundo gol do América a Lacínio.

Premiação

Ver também

Torneio Municipal de Futebol do Rio de Janeiro de 1938

1938
1938 no futebol
Fluminense Football Club